Леонор од Аустрије (; Левен, Белгија, 24. новембар 1498 — Талавера, 18. фебруар 1558) је била је прва кћерка Хуане Луде и Филипа Лепог, унука Католичких краљева и Максимилијана I као и сестра Карла V.

У своје време, била је позната по својој изузетној лепоти и образованости. Међу њеним просцима налазили су се краљеви Француске Луј XII и Франсоа I, као и гроф Фредерик од Рајне, са којим је она потајно желела да се венча. Међутим, политика Хабзбурговаца је била склапање бракова политички повољних за династију, те је Леонор зато била верена са својим течом, Мануелом I од Португала, који је остао удовац након смрти Леонорине две тетке - Изабеле и Марије, сестара њене мајке, Хуане. 

Краљ Мануел I умире 13. децембра 1521. од куге која је у то време харала Лисабоном. Леонор одлучује да се врати у Шпанију, али то је подразумевало да је њена кћерка Марија морала да остане у Португалији. Године које су провеле одвојене једна од друге, створиле су непремостив јаз између мајке и кћерке која никада није опростила мајци што ју је напустила.

Након победе Карла V над Франсоом I од Француске у бици код Павије (1525), Франсоа је морао да потпише Споразум у Мадриду (1526), који је убрзо прекршен и непријатељства обновљена. Коначно се постиже други споразум по имену Споразум из Камбреа, такође познат и као Дамски споразум, зато што су га потписале две жене - у име Карла V - Маргарита од Аустрије, Карлова тетка, и у име Франсое I - Луиза од Савоје, мајка француског монарха. Једна од клаузула овог споразума је била и брак између француског краља и Леонор од Аустрије, удовице португалског краља. Леонор је тада већ била тешко болесна. 

Брак са француским краљем и живот на луксузном француском двору није био лак за Леонор: морала је да гледа како је муж одбацује и презире, и како поклања пажњу другим женама. Када је Франсоа умро у Рамбујеу 1547. године, Леонор се враћа свом брату, Карлу.

Током дугог низа година, и уз помоћ свог брата Карла V, Леонор је безуспешно покушавала на разне начине да измоли португалског краља да допусти да њена кћерка Марија дође да живи са њом. Након абдикације Карла V 1555. године, Леонор заједно са другом сестром, Маријом, прати Карла у изолацији у манастиру Сан Јеронимо од Јусте. Неочекивано, Хуан III од Португала дозвољава принцези Марији да оде да живи са својом мајком. Међутим, године одвојености су учиниле своје, и Марија, пошто је стигла у Шпанију, одбија да остане поред своје мајке и враћа се у Португал. За Леонор је то било превише, с обзиром да је последљих година њено здравље било озбиљно нарушено, и она умире 18. фебруара 1558. у Талавери, поред Бадахоза.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1498.
Умрли 1558.
Династија Хабзбург
Династија Валоа
Краљице Португалије
Француске краљице